True Love ("vero amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 True Love – film del 1989 diretto da Nancy Savoca
 True Love – film del 1992 diretto da Victor Tam
 True Love – film del 1999 diretto da Michael Lembeck
 True Love – film del 2012 diretto da Enrico Clerico Nasino

Letteratura 
 Vero amore (True Love) – racconto di Isaac Asimov del 1977, contenuto nell'antologia Tutti i miei robot
 Vero amore (True Love) – libro autobiografico della cantante Jennifer Lopez, pubblicato nel 2014

Musica 
 True Love – brano di Cole Porter del 1956 per la colonna sonora di Alta società
 True Love – album di Crystal Gayle del 1982
 True Love – album di Pat Benatar del 1991
 True Love – album di Toots & the Maytals del 2004
 True Love – singolo di Robert Palmer del 1999
 True Love – singolo di Lil' Romeo del 2003
 True Love – singolo di Pink del 2013
 True Love – singolo dei Coldplay del 2014

Videogiochi 
 True Love – Visual novel giapponese del 1995